Las esculturas de manteca a menudo representan animales, personas, edificios y otros objetos. Frecuentemente se las expone como atracciones en ferias en Estados Unidos representando vacas y personas, también se las coloca en banquetes y como elemento decorativo en cenas. Los registros más antiguos de esculturas de manteca se remontan a 1536 en Europa donde se las colocaba en mesas de banquetes. Las primeras piezas en la era moderna como forma de arte público se remontan a la década de 1870 en Estados Unidos, y fueron creadas por Caroline Shawk Brooks, una mujer granjera de Helena, Arkansas. Si bien el mayor auge de las esculturas de manteca se dio entre 1890-1930, las esculturas de manteca son aun a comienzos del siglo XXI atracciones muy populares en las ferias agrícolas, mesas de banquetes y restaurantes.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 A Look at Women’s History and Butter Sculpture as Art
 Monjes esculpen historias de cultura

Mantequillas
Técnicas de escultura
Esculturas por material
Cultura de comida y bebida